Leutert ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Leutert (1929–1999), deutscher Anatom
 Hellmuth Mueller-Leutert (1892–1973), deutscher Kunstmaler, Grafiker und Bildhauer
 Michael Leutert (* 1974), deutscher Politiker (Die Linke)
 Paul Leutert (1862–1927), Malermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
Siehe auch:
 Villa Leutert